Мединасели () — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.

Топонимы 
 Мединасели — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Тьерра-де-Мединасели — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Миньо-де-Мединасели — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Прочее 
 Мединасели, Луис де ла Серда (ок. 1442—1501) — испанский аристократ, который в 1479 году был пожалован титулом герцога Мединасели.
 Герцог Мединасели — род грандов Испании, который традиционно (до реформы землевладения в XIX веке) владел местечком Медина-Сели в Кастилии.